Bajnokok Tornája, 1930-ban rendezett nemzetközi labdarúgó-torna Svájcban
 Bajnokok Tornája, 1975-ben rendezett labdarúgó-torna Magyarországon